Tallgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tallgölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Tallgölen (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn